Открытый чемпионат Шэньчжэня 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах Shenzhen Longgang Tennis Centre.

Турнир-2016 является 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Шэньчжэне — с 2 по 9 января 2016 года. Турнир входил в подготовительную к Открытому чемпионату Австралии серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Симона Халеп
 Парный турнир —  Людмила Киченок /  Надежда Киченок

Общая информация 
Победительница прошлого года Симона Халеп не защищала свой титул. Одиночный турнир собрал двух представительниц Топ-10 мирового рейтинга. Первой сеянной стала 5-я ракетка мира Агнешка Радваньская, а второй сеянной стала 6-я в мире Петра Квитова. Чешская теннисистка уже на старте проиграла китаянке Чжэн Сайсай. Радваньская же смогла выиграть главный приз, обыграв в финале несеянную теннисистку из США Алисон Риск. Таким образом, с 2013 года все четыре розыгрыша турнира завершились победой первого номера посева. В основном турнире приняло участие две представительницы России: Евгения Родина и Ирина Хромачёва. Обе россиянки проиграли в первом же раунде.

В парном турнире победу одержал дуэт Ваня Кинг и Моника Никулеску. Для Никулеску победа на турнире оказалось второй (до этого в 2013 году в паре с Кларой Закопаловой). Прошлогодние чемпионки Людмила и Надежда Киченок не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Агнешка Радваньская обыграла  Алисон Риск со счётом 6-3, 6-2.
 Радваньская выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Риск сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Ваня Кинг /  Моника Никулеску обыграли  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай со счётом 6-1, 6-4.
 Кинг выиграла 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Никулеску выиграла 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Январь 2016 года
2016